

Sigle 
 Spinal Cord Stimulation – stimolazione del midollo spinale
Special collection service – servizio segreto interforze USA

Codici 
 SCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Scatsta delle Isole Shetland (Regno Unito)
 SCS – codice identificativo del VOR/DME di Aosta, radioassistenza per la navigazione aerea
 scs – codice ISO 639-3 della lingua slavey settentrionale

Religione 
 S.C.S. – Società di Cristo Signore